Львовский — фамилия и топоним.

Топоним 
 Львовский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Львовский — посёлок городского типа в Подольском районе Московской области (городского округа Подольск).
 Львовский — посёлок в Старицком районе Тверской области.
 Львовский — посёлок в Кимовском районе Тульской области.

Носители фамилии 
 Львовский, Александр Сильвестрович (1858—1938) — российский государственный деятель, генерал-майор губернатор Нюландской губернии.
 Львовский, Владимир Михайлович (род. 1947) — композитор-песенник.
 Львовский, Григорий Фёдорович (1830—1894) — духовный композитор.
 Львовский, Зиновий Давыдович (1881—1943) — литератор и переводчик.
 Львовский, Михаил Григорьевич (1919—1994) — русский поэт-песенник, драматург и сценарист.
 Львовский, Станислав (род. 1972) — русский поэт, прозаик и переводчик, редактор, критик, педагог.
 Львовский, Фёдор Александрович (1942—2022) — советский и российский художник декоративного искусства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004), почётный член РАХ (2019).

См. также 
 Львовский № 1
 Львовский № 2
 Львовский № 3
 Львовский № 4
 Львовский № 5
 Львовский № 6
 Львовский № 7
 Львовский № 8
 Львовский № 9
 Львовский № 10а
 Львовский № 10б
 Львовский № 11
 Львовский № 12
 Львовский № 13
 Львовский № 14
 Львовский № 15
 Львовское
 Львов
 Львово